Museus de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado — São Paulo, Ribeirão Preto e São José dos Campos
Museu de Arte Brasileira (Fundação Pierre Chalita) — Maceió, Alagoas

Desambiguações de museus